Senior är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Nassau William Senior

Se även 

 Senior (album)
 Senior cleri
 Senior Bowl

Efternamn